Тосол — советская торговая марка, под которой выпускался целый ряд технических жидкостей для автомобильной и машиностроительной отраслей. Ничего общего с современными антифризами не имеет, кроме того, что тосол так же охлаждающая жидкость.

Происхождение названия 
Продукты с торговым обозначением «ТОСол» были разработаны московским НИИ органической химии и технологии, слово составлено из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза» (название отдела института, непосредственно занимавшегося разработкой), и окончания «-ол», применяемого в химической номенклатуре для обозначения спиртов (этанол, метанол и т. п.), поскольку основой для первой из этих жидкостей послужил двухатомный спирт этиленгликоль.

Охлаждающие жидкости 
Безусловно, наибольшую известность из всех продуктов с данным обозначением получили низкозамерзающие охлаждающие жидкости «Тосол-А» и «Тосол-АМ», разработанные в конце 1960-х — начале 1970-х годов для замены изначально использовавшегося в системах охлаждения автомобилей ВАЗ итальянского антифриза Paraflu 11. Представлял собой смесь воды, этиленгликоля, композиции антикоррозионных и противопенных присадок. Последние были предназначены для предотвращения вспенивания антифриза при заливке, препятствующего быстрой заправке им систем охлаждения движущихся по конвейеру автомобилей (по использовавшейся на ВАЗе итальянской технологии, автомобили отгружались потребителю полностью заправленные всеми техническими жидкостями). Разработчиками рецептуры «Тосола» были Алексей Васильевич Борисов и Оскар Наумович Дымент, создателями технологии получения и организаторами производства — Евгений Борисович Чижов и Марк Петрович Шаталов. Авторы торгового названия — Борис Владимирович Кирьян и Евгений Борисович Чижов. Коррозионные испытания проводил Юрий Владимирович Тихонов.

«Тосол-А» стал первой в СССР низкозамерзающей охлаждающей жидкостью, предназначенной для круглогодичной эксплуатации автотранспорта. Использовавшийся до этого желто-оранжевый этиленгликолевый тосол по ГОСТ 159—52, в котором роль антикоррозийной присадки играл декстрин, из-за устаревшей рецептуры обладал сравнительно невысокими эксплуатационными качествами, и ввиду этого его использование рекомендовалось только зимой, а в тёплое время года в систему охлаждения как правило заливали воду. После появления «Тосола» он стал применяться преимущественно в двигателях грузовиков.

Охлаждающие жидкости марок «Тосол-А» и «Тосол-АМ» («А» — «автомобильный», «М» — «модернизированный») выпускались в трёх вариантах: концентрат голубого цвета с содержанием этиленгликоля 96 %, готовая к употреблению охлаждающая жидкость «Тосол-А40» / «АМ40» (голубой, 53 %) и «Тосол-А65» / «АМ65» (красный, 63 %), отличавшихся температурой начала кристаллизации (вынесена в обозначение: −40 или −65°С). Концентрат и ОЖ с температурой кристаллизации −65°С, предназначенная для эксплуатации техники в полярных условиях, в розничную продажу практически не поступали. «Тосол-АМ» — вариант с улучшенной рецептурой и увеличенным сроком службы (три года или 60 000 км, вместо двух лет у «Тосола-А»).

Добавленный в «Тосол-А40» краситель ярко-голубого цвета, помимо облегчения определения уровня жидкости в бачке и идентификации течи, служил также в качестве индикатора старения охлаждающей жидкости — его изначальный голубой цвет по мере выработки пакета присадок менялся сначала на зелёный, затем на жёлтый, после чего происходило обесцвечивание жидкости, говорящее о потере ей своих эксплуатационных качеств. При температуре 80°С охлаждающая жидкость «Тосол-А40» сохранял изначальный голубой цвет в течение примерно 1000 моточасов, при 95°С — менял его на зелёный по истечении 500…600 моточасов, после чего сохранял окраску в течение большей части срока службы. При повышенной температуре в 105°С цвет ОЖ переходил в зелёный практически сразу, а через 500 моточасов происходило её обесцвечивание до бледно-желтого. При температуре 170°С (не встречающейся в реальном моторе) срок жизни тосола составлял всего лишь 4 часа. При прочих равных условиях, дольше всего «Тосол» служил в двигателях автомобилей ГАЗ, «Иж» и «Москвич», имевших менее напряжённый температурный режим, а меньше всего — в «Самарах».

С 1990-х годов производство «Тосола-АМ» по оригинальной рецептуре был свёрнуто, вместо чего под этим названием стало выпускаться большое количество различных охлаждающих жидкостей с самыми разнообразными рецептурами, далеко не всегда соответствующих стандартам качества. В настоящее время «Тосол» — не более, чем торговое обозначение, под которым различными производителями реализуются дешёвые силикатные охлаждающие жидкости устаревшего типа, не имеющие никакого отношения к оригинальным «Тосолу-А» и «Тосолу-АМ» (а зачастую и откровенный контрафакт, в частности, метанол-содержащие жидкости).

Закалочная жидкость 
Закалочная жидкость марки «Тосол-К» («К» — «КамАЗ»), предназначенная для закалки металлических изделий, была изначально создана для Камского автомобильного завода.

Смазочно-охлаждающая и закалочная жидкость 
Смазочно-охлаждающая и закалочная жидкость «Тосол-ОИЗ» («ОИЗ» — «охлаждающая и закалочная») предназначена для использования в металлорежущем станочном оборудовании для смазки и охлаждения деталей при шлифовании, в качестве закалочной жидкости при термообработке металлов, а также — пассивирующего раствора для деталей из стали и чугуна. Получается растворением триэтаноламина и нитрита натрия в дистиллированной воде. Выпускается в виде концентрата, требующего разведения водой, двух марок — «А» при использовании нитрита натрия I сорта и «Б» — II сорта. Внешний вид концентрата — жидкость от желто-коричневого до коричневого цвета, в готовом к работе виде — прозрачный раствор желтоватого цвета.

Гидравлическая жидкость 
Негорючая гидравлическая жидкость «Тосол-НГЖ» предназначена для использования в качестве рабочей жидкости в гидроприводах промышленного оборудования.

Ссылки 
 Тосол или антифриз — делаем правильный выбор

Торговые марки СССР
Автохимия